RSG ist eine Abkürzung für:
 Radikaldemokratische Studentengruppen
 Radio RSG, lokaler Radiosender für Remscheid und Solingen
 Radsportgemeinschaft
 Rainer Schaller Global Group, ein Fitness- und Lifestyle-Unternehmen
 Ready Steady Go, eine britische Musiksendung
 redspotgames, einen Videospiele-Publisher
 Regensburger Schriftstellergruppe
 Régional Saignelégier–Glovelier, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Reichsbahnspielgemeinschaft, eine Form der Kriegsspielgemeinschaft während des Zweiten Weltkrieges
 Reichsstadtgymnasium Rothenburg ob der Tauber
 Reizstoffsprühgerät
 Residential Gateway
 Rhein-Sieg-Gymnasium
 Rheinische Schuckert-Gesellschaft für elektrische Industrie AG, ein ehemaliges Elektro-Unternehmen, siehe Rheinelektra 
 Rhythmische Sportgymnastik
 Robert-Schuman-Gymnasium (Saarlouis)
 Robert-Schuman-Gymnasium Cham
 Rosenstein-Gymnasium Heubach
 Roter Überriese (engl.: red super giant), eine Sternenklasse
 Rudi-Stephan-Gymnasium
 Riemenstartergenerator, eine elektrische Maschine

RSG